Eisenberg (německy železná hora) je název více míst a také příjmení více osobností:

Německo
 města
 Eisenberg (Durynsko) – město v okrese Sála-Holzland, Durynsko
 Eisenberg (Porýní-Falc) – město v zemském okrese Donnersberg, Porýní-Falc
 Eisenberg (Bavorsko) – obec v okrese Ostallgäu v Bavorsku

 hory
 Eisenberg (Krušné hory) – hora severně od města Oberwiesenthal v Krušných horách

 hrady
 hrad v okrese Ostallgäu v Bavorsku
 zřícenina u Korbachu v okrese Waldeck-Frankenberg v Hesensku
 hrad v zemském okrese Donnersberg ve spolkové zemi Porýní-Falc

Rakousko
 Eisenberg an der Raab – město v Burgenlandu
 Deutsch Schützen-Eisenberg – obec v Burgenlandu

Česko
německé názvy se však v současnosti neužívají
 místní část Jezeří obce Horní Jiřetín
 zdejší zámek Jezeří
 obec Ruda nad Moravou v okrese Šumperk

lidé
 Aron Eisenberg – herec
 David Eisenberg – americký biochemik
 Ejal Eisenberg – izraelský velitel
 Hallie Kate Eisenberg
 Isaac Eisenberg – židovský autor
 Jesse Eisenberg – americký herec
 Jewlia Eisenberg – hudebník, zpěvák
 Joel Eisenberg – americký spisovatel
 Josy Eisenberg – francouzský animátor
 Ned Eisenberg – herec
 Paul Chaim Eisenberg – hlavní vídeňský rabín
 Susan Eisenberg – dabérka

Rozcestníky - příjmení